Безуглый — славянская фамилия. Имеет женскую форму . Известные носители:
 Безуглый, Анатолий Григорьевич (род. 1936) — украинский политик.
 Безуглый, Владимир Андреевич (1924—2004) — Герой Советского Союза.
 Безуглый, Григорий Григорьевич (род. 1954) — советский и российский рок-музыкант, гитарист группы «Круиз».
 Безуглый, Иван Семёнович (1897—1983) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1944).
 Безуглый, Игнатий Фёдорович (1905—1990) — советский военный деятель, генерал-майор (1955).
 Безуглый, Олег Викторович (род. 1969) — украинский футболист, заслуженный мастер спорта.
 Безуглый, Сергей Александрович (род. 1984) — украинский и азербайджанский гребец на каноэ.

Безуглая